Dura (Hebron), Palestijnse stad
Dura (geslacht), geslacht van vlinders
Dura (taal), een Tibetaanse taal
Dura (Daddy Yankee), een nummer uit 2018 van Daddy Yankee
Dura mater, hard hersenvlies
Dura Vermeer, aannemingsbedrijf
de Soedanese benaming voor kafferkoren